Bruco – stadio larvale dei Lepidotteri
 Bruco – una delle diciassette Contrade della città di Siena
 Bruco – personaggio del romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie